Кей Нісікорі був чинним чемпіоном і успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Іво Карловича з рахунком 6-4, 7-60.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Кей Нісікорі (Чемпіон)
  Фелісіано Лопес (2-ге коло)
  Ллейтон Г'юїтт (чвертьфінал)
  Єнь-Сунь Лу (півфінал)

 
  Марінко Матосевич (1-ше коло) 
  Сем Кверрі (1-ше коло) 
  Міхал Присєнжний (1-ше коло) 
  Михайло Кукушкін (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Маркос Багдатіс (2-ге коло)
  Нік Кирйос (1-ше коло)

 
  Кей Нісікорі

Кваліфаєри 

  Давід Гоффен (1-ше коло)
  Деніс Кудла (2-ге коло)

  Алекс Кузнєцов (чвертьфінал) 
  Ражів Рам (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
Світовий Тур ATP 2014